В этой статье представлен список актуальных дистрибутивов Linux и краткое описание каждого из них в форме таблицы. Дистрибутивы организованы по секциям по главному дистрибутиву, на котором они основаны, или системе управления пакетами, вокруг которой построены.

Сайт DistroWatch отслеживает текущий статус дистрибутивов Linux и BSD.

Основанные на Debian 

Debian GNU/Linux — операционная система, состоящая только из свободного программного обеспечения. Поддерживает большое количество архитектур компьютера.

Debian и дистрибутивы, основанные на нём, используют формат пакетов .deb и менеджер пакетов dpkg.

Основанные на stable

Основанные на Knoppix 
Knoppix — дистрибутив, основанный на Debian. Предназначен для загрузки и использования напрямую с CD/DVD или USB.

Основанные на testing

Основанные на Ubuntu 

Ubuntu — дистрибутив, базирующийся на Debian. Обновляется регулярно, призван обеспечить стабильную работу и коммерческую поддержку на настольных системах и серверах. Использует собственные репозитории пакетов, несовместимые с Debian.

Официальные дистрибутивы 
Эти варианты Ubuntu представляют собой обычную версию с дополнительными наборами программ. Всё ПО берётся из единого репозитория, поэтому доступно с каждого из них.

Актуальные

Неактуальные/замороженные

Сторонние дистрибутивы

Основанные на RPM 

Red Hat Linux и SUSE Linux были первыми крупными дистрибутивами, использовавшие формат файла .rpm, который в настоящий момент используется в нескольких системах управления пакетами. Они затем были разделены на дистрибутивы с коммерческой и пользовательской поддержкой. Red Hat Linux был поделён на поддерживаемый сообществом, но спонсируемый Red Hat дистрибутив, названный Fedora, и коммерчески поддерживаемый Red Hat Enterprise Linux, когда SUSE разделился на openSUSE и SUSE Linux Enterprise соответственно.

Основанные на CentOS/RHEL

Основанные на Fedora

Основанные на openSUSE

Основанные на urpmi

Основанные на apt-rpm

Одобренные Фондом свободного программного обеспечения 
Фонд свободного программного обеспечения (, сокращённо ) — некоммерческая организация, основанная в октябре 1985 года Ричардом Столлманом для поддержки движения свободного программного обеспечения и, в особенности, проекта GNU.
Тут перечислены дистрибутивы GNU/Linux, которые полностью свободны, от слова свобода. Это значит, что они включают в себя и предлагают только свободные программы. Они отказываются от несвободных приложений, несвободных платформ программирования, несвободных драйверов, несвободных «клякс» в программах для устройств, несвободных игр и любых других несвободных программ, а также несвободной документации.

Дистрибутивы для встраиваемых систем с ограниченным объемом

Основанные на Pacman 
Pacman — система управления пакетами, способная распознавать зависимости и автоматически скачивать и устанавливать все необходимые пакеты. В теории, пользователю требуется только одна команда для полного обновления системы.

Основанные на Gentoo 

 Gentoo — дистрибутив, в основах которого наличие оптимизированного и часто обновляемого ПО, а также возможность полной конфигурации системы вплоть до параметров компиляции отдельных пакетов. Дистрибутивы, основанные на Gentoo, имеют систему управления пакетами Portage с emerge или одним из альтернативных пакетных менеджеров.

Основанные на Slackware 

Slackware — один из старейших дистрибутивов Linux. Представляет собой широко настраиваемый дистрибутив для опытных пользователей, обладающий лёгкостью поддержки и высокой стабильностью, жертвуя последними версиями пакетов и автоматических утилит установки. Также иногда рекомендуется людям, стремящимся узнать о внутренностях операционной системы Linux.

Независимые дистрибутивы 
Следующие дистрибутивы не попадают под прошлые категории.

Примечания

Ссылки 
 http://distrowatch.org/
 
 Как смастерить собственный дистрибутив
 Многообразие Linux-дистрибутивов

 
Linux
Linux
Проект GNU